Fekete Ignác (19. század) gyógyszerész
Fekete Ignác (1858–1937) újságíró